«Vermilion» — сингл группы Slipknot. Следует отметить, что песня состоит из двух частей. Первая, Vermilion, звучит намного тяжелее второй акустической части, Vermilion Pt.2, в которой используются такие нетипичные для группы инструменты, как скрипка и акустическая гитара. Песня вошла 8 треком на альбом «Vol.3: The Subliminal Verses», а также была включена на первый диск концертного альбома «9.0: Live».

Во время исполнения песни Vermilion участники группы надевают серые маски, изображающие их лица.

Дорожки 
 «Vermilion» (Single Mix) — 4:16
 «Scream» — 4:32
 «Vermilion» (Full Length Single Mix) — 5:17
+ Видео на «Vermilion»

Видеоклипы и интерпретация 
Оба видеоклипа к песням снимались в августе 2004 года.

В Vermilion Pt.1 показывается девушка, живущая в густонаселённом городе. Она одета в несколько старомодное пышное платье. Её одеяние объясняется тем, что время для девушки течет слишком быстро, люди не замечают её, проносятся мимо неё. Возможно, в данном клипе отображается сумасшедшая жизнь в современном городе, где все люди куда-то спешат. Также есть версия, что в клипе показано одиночество современного человечества.

Во всяком случае, девушка перестает быть одинокой, как только она надевает десятую маску Мэггота (maggot — фанат Slipknot), изображённую на обложке альбома Vol.3: The Subliminal Verses. Перед ней появляются участники Slipknot, которые поверх своих традиционных масок надевают Death Masks, изображающие их лица. Музыканты танцуют с одинокой девушкой.

В конце клипа девушка отпускает на волю бабочку из банки. Она хочет вернуть её, но не может поймать. Тогда вся её боль вырывается изнутри и она в истерике начинает рвать на себе волосы, не в силах угнаться за бабочкой. Клип заканчивается тем, что бабочка снова прилетает к обессиленной девушке и радует её своим присутствием, только уже будучи мёртвой.

В клипе к Vermilion Pt.2 показывается та же самая девушка, но на этот раз она лежит в поле. Затем ветер начинает поднимать и кружить её в воздухе. Очень скоро зритель понимает, что девушка мертва. Однако она выглядит более счастливой, чем в первом видеоклипе.

Девушка из Vermilion 
Женщина в видеоклипах к Vermilion Pt. 1 и 2 — актриса, Дженна Боссье (Janna Bossier) из Лос-Анджелеса.

Интерпретация 
В интервью Кори Тейлор (Corey Taylor) признался, что Vermilion была написана как песня о любви в честь ныне бывшей супруги Скарлетт.

Саундтреки 
Эта песня попала в фильм Обитель Зла 2: Апокалипсис, а вторая часть попала фильм Другой мир: Эволюция и спец-версию альбома All Hope Is Gone, где эта песня входит как ремикс.

Примечания 

Песни по алфавиту
Песни Slipknot
Песни 2004 года
Синглы 2004 года
Песни, спродюсированные Риком Рубином
Композиции арт-рока
Синглы Roadrunner Records